Roschtschupkina () ist der Name von:

 Nadeschda Roschtschupkina (* 1963), russische Sprinterin
 Natalja Wiktorowna Roschtschupkina (* 1978), russische Siebenkämpferin 

en:Roshchupkina